Molekulska formula -{C21H28N2O5}- se može odnositi na:

 Piridoksin/doksilamin
 Trimetobenzamid